Василий Тимофеевич Иванов:
 Иванов, Василий Тимофеевич (1894—1938) — деятель ВЧК/ГПУ/НКВД, комиссар государственной безопасности 3-го ранга.
 Иванов, Василий Тимофеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 7 июля 1907.
 Иванов, Василий Тимофеевич (1864—1938) — священнослужитель, последний ректор Ставропольской духовной семинарии.